Лёве — фамилия. Известные носители:
 Лёве, Адольф (1893—1995) — немецкий экономист и социолог.
 Лёве, Аускедль (1916—1994) — ботаник, работавший в Швеции, Исландии, Канаде и США.
 Лёве, Вольфрам (род. 1945) — немецкий футболист, вингер.
 Лёве, Габриеле (1958) — немецкая легкоатлетка.
 Лёве, Карл (1796—1869) — немецкий композитор, певец и дирижёр.
 Лёве, Крис (род. 1989) — немецкий футболист, левый защитник клуба «Кайзерслаутерн».
 Лёве, Дорис (1918—2000) — шведский ботаник, биогеограф, специалист в области генетики растений.
 Лёве, Людвиг (1795—1871) — австрийский актёр.
 Хансен-Лёве, Миа (род. 1981) — французская режиссёр, сценарист и актриса.